Kremm ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Kremm (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Werner Kremm (* 1951), rumänischer Autor und Journalist

Siehe auch:
 Gremm